Woodhenge (Amesbury) in Engeland (Verenigd Koninkrijk).
Woodhenge (Cahokia) in Illinois (Verenigde Staten).
Woodhenge (Zwolle) in Nederland.
 Woodhenge van Meers: Bomencirkel van Meers